

Sigle 

Le sigle MBA peut signifier :
 MacBook Air, ordinateur portable d'Apple ;
 Mâconnais Beaujolais Agglomération, structure intercommunale française autour de Mâcon ;
 marge brute d'autofinancement, indicateur dans les soldes de gestion d'une entreprise ;
 Maroc Blog Awards, ancien nom des Maroc Web Awards, une compétition annuelle qui récompense le meilleur du web Maroc ou lié au Maroc, amateur ou professionnel ;
 Master of Business Administration, diplôme d'études supérieures en gestion.

Sciences humaines et sociales 
 Les langues mba sont une famille de langues parlées en République démocratique du Congo : le dongo, le , le  et le ndunga.

Patronyme 

 Agapito Mba Mokuy (1965-), homme politique équatoguinéen ;
 André Mba Obame (1957-2015), homme politique gabonais ;
 Casimir Oyé Mba (1942-2021), homme politique gabonais ;
 Charles M'ba (1954-), haut cadre économique et financier, essayiste et homme politique gabonais ;
 Germain Mba (1932-1971), diplomate et homme politique gabonais ;
 Hervé Raoul Mba (1984-), coureur cycliste camerounais ;
 Léon M'ba ou Mba (1902-1967), homme d'État gabonais, premier président du Gabon (de 1960 à 1967) ;
 Léon Mébiame Mba (1934-2015), homme politique gabonais ;
 Paul Biyoghe Mba (1953-), homme politique gabonais ;
 Paul Mba Abessole (1939-), homme politique gabonais ;
 Sunday Mba (1988-), joueur de football nigérian.

Toponyme

Cameroun 
 Mba, village de la région de l'Est ;
 Ngog-Mba, village de la région du Centre ;

Gabon 
 Aéroport international Léon-Mba, aéroport de Libreville.